



Село 
 Радошин — село в Ковельському районі Волинської області

Інше 
 Радошин — орнітологічний заказник в Ковельському районі Волинської області
 Радошин — залізнична станція Львівської залізниці в однойменному селі.



Село 
 Радошин — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства

Див. також 
 Радошина